Hernández se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Antonio Hernández
 Efraín Hernández
 Francisco Hernández
 Héctor Manuel Hernández
 Luis M. Hernández
 Luis Roberto Hernández